Select — британский музыкальный журнал, наиболее известный освещением бритпоп-сцены, музыкального периода в 1990-х термин для которого был придуман публицистом издания — . Широкую международную известность получил выпуск 1993 года под названием «Yanks Go Home» с группами , , Saint Etienne, Pulp, а также Бреттом Андерсоном из Suede, на обложке (на фоне британского флага), так как стал определяющим в противопоставление брит-попа популярным в то время американским музыкальным жанрам, таким как гранж.

Журнал был основан в июле 1990 года и просуществовал до января 2001 года, отражая подъем и упадок бритпоп-сцены, с которой он прочно ассоциировался на всём протяжении своего жизненного цикла.

Публицисты и редакторы издания

 Эндрю Перри, заместитель главного редактора
, визуальный редактор

Стив Лоу, пишущий редактор
Дориан Линкси

Кейтлин Моран
Джон Маллен, пишущий редактор
Шан Паттенден

Кэсс Спенсер, художественный редактор
, редактор рецензий

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные журналы Великобритании
Ежемесячные журналы Великобритании